Грејам има више значења:
 Округ Грејам (Аризона)
 Округ Грејам (Канзас)
 Округ Грејам (Северна Каролина)
 Грејам (Алабама)
 Грејам (Вашингтон)
 Грејам (Џорџија)
 Грејам (Тексас)
 Грејам (Мисури)